J50 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico La Palma-NEON
 Ferrari J50 – automobile sportiva